Всходское сельское поселение — муниципальное образование в составе Угранского района Смоленской области России. 

Административный центр — село Всходы.

Географические данные 
 Общая площадь: 133,27 км²
 Расположение: юго-западная часть Угранского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с Угранским городским поселением
 на востоке — с Ключиковским сельским поселением
 на юге — с Арнишицким сельским поселением
 на юго-западе— с Холмовским сельским поселением
 на северо-западе— с Захарьевским сельским поселением
 По территории поселения проходит автодорога Знаменка — Спас-Деменск.
 Крупные реки: Угра, Ворона.

История 
Образовано законом от 28 декабря 2004 года.  

Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года, в Всходское сельское поселение с 5 июня 2017 года были включены все населённые пункты пяти упразднённых сельских поселений: Арнишицкого, Холмовского, Полдневского, Захарьевского и Ключиковского.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 82 населённых пункта:

Местное самоуправление 
Главой поселения и Главой администрации является и.о. от 18.05.2018 года Гришин Алексей Анатольевич с дублирующей должностью главы комитета совета депутатов Угранского района курирующий сферу сельского хозяйства, транспортной системы, экологии и природных ресурсов.

Экономика 
Сельхозпредприятия, школа, магазины, переработка льна.

Ссылки 
  Страница поселения на сайте района

Примечания 

Муниципальные образования Угранского района
Сельские поселения Смоленской области